Gabbay ist der Familienname folgender Personen:

 Avi Gabbay (* 1967), israelischer Manager und Politiker der Partei Awoda
 Dov Gabbay (* 1945), englischer Logiker
 Dovev Gabbay (* 1987), israelischer Fußballspieler